Барроу, Джон:
 Барроу, Джон (1952—2020) — английский математик и физик-теоретик.
 Барроу, Джон (1764—1848) — английский политик, путешественник и географ.
 Барроу, Джон — первый тренер футбольного клуба «Барселона».